Meebold ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Meebold (1863–1952), deutscher Botaniker, Schriftsteller und Anthroposoph
 Johann Gottlieb Meebold (1796–1871), Mitbegründer der Württembergischen Cattunmanufactur
 Robert Meebold (1826–1902), deutscher Textilunternehmer

Siehe auch:
 Mebold